Kate Daudy
Philippe Daudy